«Потерянные животные двадцатого века» () — американский научно-популярный телесериал канала Discovery Channel. Транслировался, начиная с 1995 года. Описывает историю исчезновения 96 видов животных за период 1900 - 2000 гг. как следствие прямой или косвенной человеческой деятельности.

Формат 
Единственный сезон состоит из 16 серий. Каждая серия длится около 25 минут, и описывает историю уничтожения 6 видов.
Для каждого вида представлен эскиз его облика, а также примерный ареал обитания. Для некоторых животных представлены старинные рисунки и кадры кинохроник.

Для всех видов указан год исчезновения. В ряде случаев он является точно зафиксированным, в других - лишь предполагаемым рубежом.
Отдельные виды животных, указанные как исчезнувшие, позже были обнаружены в живой природе. Например - Древесный маскаренский удав.
В заключительной серии представлены виды, отдельные особи которых, на тот момент, всё-ещё могли сохранится. Например - Мадагаскарский орёл-змееяд.

Первые восемь серий озвучивает Грета Скакки, последующие - Лин Саговски.
В России телесериал транслировался на телеканале «Rambler Телесеть» в русском дубляже в период с 2006 по 2007 годы.

Список животных

Примечания

Ссылки 
 Телесериал на youtube.

Телепередачи канала Discovery